Георгий Пашко́в:
 Пашков, Георгий Иванович (род. 1937) — первый секретарь Курганского областного комитета КПСС.
 Пашков, Георгий Николаевич (1909—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Пашков, Георгий Павлович (1887—1925) — русский советский художник-график, автор первых почтовых марок СССР.